Baronick steht für:

 Fritz Baronick, Dramatiker
 Baronick-Gletscher, Antarktika